Аччыгый-Алас () — топоним в России якутского происхождения.

 Аччыгый-Алас — озеро, юго-восточнее оз. Хакынайдах, координаты 62°22'	126°37'
 Аччыгый-Алас — озеро, в левобережье р. Танда, северо-восточнее оз. Онёр-Эбете, координаты 62°57'	131°36'
 Аччыгый-Алас — озеро, севернее оз. Мюрю, координаты 62°45'	131°09'
 Аччыгый-Алас — озеро, юго-восточнее оз. Мюрю, координаты 62°30'	131°15'

Примечания